Амаду́ Васи́льевич Мамада́ков (род. 26 октября 1976 года с.Ело Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области. РСФСР СССР  Россия) 

— российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, заслуженный артист Республики Алтай и Республики Тыва (2009). Обрёл известность благодаря роли рядового Темдекова в фильме «Звезда» и рядового Ивана Вакутагина в сериале "Солдаты"

Биография 
Родился в селе Ело Онгудайского района Горно-Алтайской автономной области. В 1997 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс Владимира Селезнёва). Один сезон проработал в Горно-Алтайском драматическом театре. Вернувшись в Москву, поступил на режиссёрский факультет ГИТИСа (курс Андрея Гончарова). С 2002 года служит в театре «Et cetera». Как режиссёр ставит спектакли в других театрах: Горно-Алтайском, театре «Арт-Хаус», ЦДРИ. Преподаёт в национальной Алтайской студии Высшего театрального училища (института) им. М. С. Щепкина.

В 2004 году Амаду Мамадаков женился. Жена русская по национальности, Галина. 4 ноября 2005 года родилась дочь Дея.

Признание и награды  
  Заслуженный артист Республики Тыва    (2009)
  Заслуженный артист Республики Алтай 
 Лауреат премии Г. И. Чорос-Гуркина за вклад в развитие культуры Алтая

Творчество

Роли в театре 
 1999 — «Конкурс» А. Галина, режиссёр Александр Галин — Тецудзин Аоки
 2000 — «Шейлок», режиссёр Роберт Стуруа — Свита принца Марокканского
 2006 — «Подавлять и возбуждать», режиссёр Александр Калягин — Проповедник
 2007 — «Пожары», режиссёр Важди Муавад — Симон, Солдат
2022 год в театре "Три плюс кот"

Режиссёрские работы в театре 
 «Забыть Герострата», театр «Арт Хаус»
 «Королевские игры» Г. Горина в Горно-Алтайском государственном национальном драматическом театре
 «Истребитель класса „Медея“» М. Курочкина в ЦДРИ

Роли в кино 
  — Звезда — рядовой Темдеков
 2002 — Раскалённая суббота
 2002 — Марш Турецкого 3 — Цой
  — Баязет — парламентёр
 2003 — Сибирочка — Ахмед
 2003 — Москва. Центральный округ — Геннадий Банзаров
 2003 — Таксист — Талгат
 2003 — Таксистка — китаец
  — 72 метра — матрос Мукамбетов 2004 — 33 квадратных метра — Хусанбай, сослуживец Сергея
 2004 — Богатство — Кобаяси, японский шпион
 2004 — Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант 2 — «Китаец»
 2004 — Звездочёт — Чилиец
 2004 — Москва. Центральный округ 2 — Геннадий Банзаров
 2004 — Охотники за иконами — Тэнгиз
 2004—2005 — Солдаты 1-4 — рядовой Иван Вакутагин
  — 9 рота — старший сержант Курбаши Эркенбаев «Медицина»
 2005 — Взять Тарантину — племянник
  — Точка — Славик
 2007 — Монгол — Таргутай
 2007 — Солдаты-12 — повар Иван Вакутагин
 2007 — Морская душа — кок Иван Вакутагин
  — Защита — Югир Кадыр Берсаевич / Мурза Кубаевич Мылтыкбаев
 2008 — Счастливы вместе (3 сезон) — Иван, чукча
 2008 — Наследники — чукча
 2008 — Смальков. Двойной шантаж — Вакутагин
  — Московский дворик — красноармеец Джамбаев
  — Гоп-стоп — коллектор
 2010 — Москва. Центральный округ 3 — капитан Геннадий Банзаров
 2010 — Основная версия — оперативник Павел (Паштак) Таланов
 2010 — Парень с Марса — маляр
  — Защита свидетелей — оперуполномоченный Арат Монгуш
 2011 — Заяц, жаренный по-берлински — повар Мерген
 2012 — Кордон следователя Савельева — дворник
 2012 — Вероника. Потерянное счастье (телесериал) — Алдар
 2013 — Вероника. Беглянка (телесериал) — Алдар
  — Форт Росс: В поисках приключений — Мамадаков
 2015 — Байкальские каникулы — Агван
  — Партизаны — рядовой Улбамбеков
 2016 — Следователь Тихонов — Нигматулин, шофёр
 2016 — Двадцать восемь панфиловцев — красноармеец Аликбай Косаев
 2016 — София — Ахмат, хан Большой Орды
 2017 — Служу! — прапорщик Курхамбаев (С 12-ой серии Герой России)/ с 13-ой серии ст.прапорщик
 2017 — С пяти до семи
  — Звезды — бандит, хозяин бизнеса  — Остров-2 — молодой пират 2018 — Вне игры — Костя  — Человек, который удивил всех — врач  — Беловодье. Тайна затерянной страны — Акмаль 2020 — Сержант — «Китаец» 2020 — Зона комфорта — Дахсун 2021 — Западня — Тугулов («Батый») 2021 — Сергий против нечисти — Махрам  — Бультерьер — Рамиль, хозяин собаки  — Дикая — Бэргэн, бандит  — Киллер — «Малыш»  — Сердце Пармы — Князь Танега''

Примечания

Ссылки 
 
 

Театральные режиссёры России
Театральные педагоги России
Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Заслуженные артисты Республики Тыва
Заслуженные артисты Республики Алтай